Mount Olympus steht für folgende Berge:

 Mount Olympus, englische Bezeichnung für den Olymp
 Mount Olympus (Antarktika)
 Mount Olympus (Neuseeland)
 Mount Olympus (Colorado), USA
 Mount Olympus (Hawaii), USA
 Mount Olympus (Kalifornien), USA
 Mount Olympus (Kentucky), USA
 Mount Olympus (Utah), USA
 Mount Olympus (Vermont), USA
 Mount Olympus (Washington), USA
 Mount Olympus (Tasmanien), Australien
 Olympus Mons, höchster Berg im Sonnensystem

Siehe auch:
 Olympos